Орай:
 Орай — раса в сериале «Звёздные врата».
 Дим. Орай (1901—1950) — марийский советский писатель, журналист.
 Орай — город в индийском штате Уттар-Прадеш